(ordre alphabétique)

 Camil Petrescu (1894 - 1957), écrivain roumain d'influence proustienne ;
 Dan Petrescu (1967 -), footballeur roumain ;
 Gică Petrescu (1915 - 2006), chanteur roumain ;
 Irina Petrescu (1941-2013), actrice roumaine ;
 Nicolae Petrescu-Găină (1871-1931), caricaturiste roumain ;
 Tomi Petrescu (1986 -), footballeur finlandais. 

Patronyme roumain